Falcón (staat), een deelstaat van Venezuela
Falcón (Falcón), een gemeente in de Venezolaanse staat Falcón
Falcón (Cojedes), een gemeente in de Venezolaanse staat Cojedes
Falcon (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
Falcon (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Falcon (Peel), een buitenwijk van Mandurah in West-Australië
Falcon (raketfamilie), een serie raketten van SpaceX
Falcon 1
Falcon 9
Falcon Heavy
Falcon Village, een plaats in de Amerikaanse staat Texas
New Falcon, een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Falcon Leven, een levensverzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in beleggingsverzekeringen en deel van Fortis Verzekeringen Nederland.
Falcon (Duinrell), een stalen achtbaan in attractiepark Duinrell, die in 2009 geopend is.
Falcon (wielerploeg), een voormalige wielerploeg
Falcon (bier), een Zweeds biermerk
Falcon (kanon), soort scheepsgeschut

Vervoer
Falcon (Brits automerk), een Brits sportwagenmerk
Falcon (Duits automerk), een Duits automerk
Falcon (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Falcon Air, een Zweedse vrachtluchtvaartmaatschappij
Falcon, vliegtuigen reeks van Dassault
Falcon 10
Falcon 20
Falcon 50
Falcon 100
Falcon 200
Falcon 900
Falcon 2000
Falcon Jet
Falcon 7X
 
Personen
Jonah Falcon, Amerikaans acteur
Juan Crisóstomo Falcón, president van Venezuela tussen 1863 en 1868
Rodolfo Falcon, een Cubaanse zwemmer

Fictieve personages
Falcon (Marvel), een personage van Marvel Comics
Captain Falcon, een personage in Nintendo's F-Zero-serie van computerspellen

Computerspellen
Falcon (computerspelserie), een computerspelserie